Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Se også 1289 (tal)

Begivenheder 
 Jens Grand blev valgt til ærkebisp.
 9. juli - Slaget ved Skanør

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
89
Artikler om enkelte år